Näsmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsmyrtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Näsmyrtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724943-170260), sjö i Skellefteå kommun, 
Näsmyrtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724962-170241), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn